Fuga, estilo musical
 Fuga (ciclismo), técnica de corrida 
 Flukt, filme norueguês exibido no Brasil como Fuga
 Mud (filme), filme de 2012 lançado em Portugal como Fuga

Desambiguação